Odom ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Odom (1935–2014), US-amerikanischer Politiker
 Darius Johnson-Odom (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 George Odom (1941–2010), US-amerikanischer Künstler und Geometer
 Lamar Odom (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Leslie Odom Jr. (* 1981), US-amerikanischer Filmschauspieler, Musikproduzent und Sänger
 Mel Odom (* 1957), US-amerikanischer Science-Fiction und Fantasy-Autor

 William E. Odom (1932–2008), US-amerikanischer General und Geheimdienstmitarbeiter

Siehe auch:
 Odom Inlet, Bucht im Palmerland, Antarktika